

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 4 podstawowe
 Rowy – część wsi Wólka Plebańska w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Rowy – część wsi Łukowa w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Łukowa
 Rowy – część wsi Potok Górny w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Potok Górny
 Rowy – część wsi Dobużek w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Łaszczów
 Rowy – część wsi Bondyrz w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Adamów
 Rowy – część wsi Stużno w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno
 Rowy – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Wróblew 
 Rowy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew
 Rowy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Obryte 
 Rowy – przysiółek wsi Zaleszany w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Kleszczele
 Rowy – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Ustka 
 Rowy – przysiółek wsi Szaty Wielkie w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany

Miejscowości na Białorusi 

 Rowy – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Nowosiółki.

Zobacz też 
 Siemień-Rowy
 inne hasła zaczynające się od rowy
 rów, inne hasła zaczynające się od rów